Mistrzostwa Afryki w zapasach w 2006 roku rozegrano w dniu 11 maja w Pretorii w Południowej Afryce.

Tabela medalowa

Wyniki mężczyźni

styl wolny

styl klasyczny

Wyniki kobiety

styl wolny

Bibliografia 
 Dane na Foeldeak.com

Mistrzostwa Afryki w zapasach
2006 w zapasach
2006 w Południowej Afryce
Pretoria
Zapasy w Południowej Afryce